Le Broc puede referirse a: 

 Le Broc, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Le Broc, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.